Emotional ist:

 das Adjektiv zu Emotion
 Emotional (Album), Musikalbum des österreichischen Musikers Falco
 Emotional (Lied), Songtitel des österreichischen Musikers Falco

Siehe auch: